Le Patriarche est une association destinée à soigner les personnes toxicomanes ;
 Le Patriarche est le titre du sixième tome de la série de bande dessinée Universal War One.

Voir aussi